Кристиан Генрих Артур Древс (; 1 ноября 1865, Итерзен, Германия — 19 июля 1935, Ахерн, Германия) — немецкий философ, писатель и значительный представитель немецкого монизма. Профессор философии Университета Карлсруэ. Известен работами, которые вызывали бурные полемики: неортодоксальные взгляды на религию, инструментальная база немецкого неоязычества, критика философии Ницше.

Биография 
Кристиан Генрих Артур Древс стал профессором философии и немецкого языка в Высшей технической школе в Карлсруэ. Он приобрел международную известность благодаря своей книге «Миф о Христе», опубликовав тезис, который отрицает историчность Иисуса. Последние несколько лет своей жизни он был участником движения свободной религии для вдохновения на более либеральную форму поклонения.

«Миф о Христе» 
Артур Древс, ученик Гартмана, наряду с Бруно Бауэром и  принадлежит к известным немецким полемистам, отрицающим реальность существования Иисуса Христа в истории. Его произведение Миф о Христе (; 1909) вызвало многочисленные открытые дискуссии, широкие протесты христианской общественности и уничтожающую критику со стороны историков, богословов, экзегетов всех конфессий, исследователей Нового Завета: И. Вайса, Г. Зодена, А. Юлихера, С. Булгакова, С. Зарина, Д. Хвольсона, М. Гогеля и других.

Альберт Швейцер в «Истории исследования жизни Иисуса» (; 1913) разбирает тезисы Древса в отдельной главе. Николай Бердяев объясняет выступление Древса против историчности Христа «религиозным антисемитизмом» и приверженностью арианству.

В течение более десятилетия «Миф о Христе» не сходил с книжного рынка. Только в Германии к 1924 г. вышло 14 его изданий. Книга была переведена на многие языки, в том числе и на русский, но в дореволюционной России она не увидела света: по решению царской цензуры перевод был сожжен.

В соответствии с методологическим указанием В. И. Ленина работы Древса с купюрами неоднократно издавались в СССР в 20-х годах как произведения, частично отвечающие задачам советской антирелигиозной пропаганды.

«Миф о Христе» оказал существенное влияние на советскую историографию раннего христианства и формирование взгляда на данную проблему ряда советских ученых, сделав их приверженцами мифологической теории происхождения христианства. Аргументация Древса против историчности Иисуса Христа была в дальнейшем повторена и поддержана такими его советскими последователями, как Н. В. Румянцев, А. Б. Ранович, Р. Ю. Виппер, С. И. Ковалёв, Я. А. Ленцман, И. А. Крывелев.

По характеристике И. А. Крывелёва: «Древс стремился отнюдь не к разоблачению религии, а к замене скомпрометировавших себя религиозных предрассудков новыми, более утонченными. Но независимо от своих субъективных побуждений он выполнил объективно полезное и прогрессивное дело — собрал все материалы, свидетельствующие против исторического существования Иисуса Христа, и изложил в систематизированном виде всю аргументацию сторонников мифологической школы».

В настоящее время произведение Древса «Миф о Христе» оказалось в забвении в Германии, так же как перевод в англоязычных странах, и более не переиздается; в настоящее время большинство религиоведов на основании многих новых данных отвергают мифологическую теорию происхождения христианства.  В настоящее время мифологическая школа оказалась полностью несостоятельной (см. Деревенский, Борис Георгиевич. Иисус Христос в документах истории. СПб.: «Алетейя». 6-е изд.: 2014. — 576 с., 2 с. цв. вкл. — (Серия «Античное христианство. Источники»). — ISBN 978-5-91419-817-3 — [4].

«Движение за немецкую веру» 
В последние годы жизни Древс вносит вклад в развитие «Движения за немецкую веру», занимается одной из форм немецкого неоязычества с возможностью объединения различных немецких языческих организаций. В этот период Древс пишет книгу Немецкая религия (), которую характеризует как «работа о 'новой' немецкой религии, совмещающей веру и нацистский мистицизм».

Он критикует философию Ницше в статье «Ницше как философ национал-социализма?» (), где называет Ницше «врагом всего немецкого», индивидуалистом с идеями, прямо противоположными национал-социализму.

Умер 19 июля 1935 года в психиатрическом заведении Илленау около Ахерна в возрасте 69 лет.

Список произведений

На немецком языке 
 Das Ich als Grundproblem der Metaphysik. 1897
 Eduard von Hartmanns philosophisches System im Grundriss. 1902
 Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen der Religion. Jena 1906
 Die Christusmythe. Jena 1909
 Die Petruslegende. Ein Beitrag zur Mythologie des Christentums. Frankfurt/M. 1910
 Die Christusmythe. Zweiter Teil. Die Zeugnisse für die Geschichtlichkeit Jesu. Eine Antwort an die Schriftgelehrten mit besonderer Berücksichtigung der theologischen Methode. Jena 1911
 Der Monismus dargestellt in Beiträgen seiner Stellvertreter. 2 Bde. Jena 1908
 Der Sternenhimmel in der Dichtung und Religion der alten Völker und des Christentums. Eine Einführung in die Astralmythologie. Jena 1923
 Freie Religion. Vorschläge zur Weiterführung des Reformationsgedankens. 3. Auflage Mannheim 1921
 Das Markusevangelium als Zeugnis gegen die Geschichtlichkeit Jesu. Jena 1921
 Psychologie des Unbewussten, 1924
 Hat Jesus gelebt?. Lenz, Neustadt 1994, ISBN 3-9802799-6-0 (Repr. d. Ausg. Mainz 1924)
 Deutsche Religion, 1934
 Die Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu in Vergangenheit und Gegenwart. Braun, Karlsruhe 1926 Online-Ressource
 Philosophischer Briefwechsel mit Eduard von Hartmann 1888—1906. Herausgegeben von Rudi Mutter und Eckhart Pilick. Mit einer Einführung von Eckhart Pilick. Guhl, Rohrbach 1995, ISBN 3-930760-10-X
 Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung. Scientia-Verlag, Aalen 1964 (Repr. d. Ausg. Jena 1907)
 Die Ethik Jesu'', Essay. Mit einer Einführung von Eckhart Pilick. Peter Guhl 2008, ISBN 3-930760-78-9

Переводы на русский язык 
 Миф о Христе. М., 1924. Т. 1-2
 Жил ли Христос? М., 1924
 Жил ли апостол Пётр? М., 1924
 Миф о деве Марии. М., 1926
 Отрицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем. М., 1930
 Происхождение христианства из гностицизма. М., 1930

Примечания 

Философы Германии
Философы XX века
Сторонники мифичности Христа